Geografia: Su (Riner) és un poble del municipi català de Riner, a la comarca del Solsonès.
 Història: Su o Sua fou el país habitat per la gent de su i gent elamita, situat a Zagros en l'actual Iran.
 Llengua japonesa: Els kanes す (hiragana) i ス (katakana) són els caràcters sil·làbics corresponents a «su».
 Internet: .su és el domini de primer nivell territorial reservat per a l'antiga Unió Soviètica.